Diese Liste enthält die Senatoren der Freien Stadt Frankfurt im Jahr 1852.

Senatoren

Quellen 
 Staatshandbuch der Freien Stadt Frankfurt 1852, S. 1–3, Digitalisat

1852
Politik 1852